Druga Awangarda w literaturze – kierunek w poezji w latach 30. XX.
 Druga awangarda w muzyce – kierunek, którego przedstawicielami byli m.in. Pierre Boulez i Karlheinz Stockhausen, a w Polsce m.in. Penderecki, Lutosławski, Górecki
 Druga Awangarda w sztuce – neoawangarda.